

Astronomia 
  CVn – abbreviazione della costellazione dei Cani da Caccia

Codici 
 CVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto MUNICIPAL, Clovis (Nuovo Messico), Stati Uniti
 CVN – simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) impiegato dalla US Navy per identificare le portaerei a propulsione nucleare